Termolisi – in ambito chimico, la termolisi (o decomposizione termica o degradazione termica) è una reazione chimica di scissione di legami chimici che per avvenire necessita di calore (ovvero che avviene in maniera endotermica). Per esempio l'acqua a 2000 °C libera idrogeno gassoso e ossigeno gassoso.
 Termolisi – in oncologia, la distruzione di cellule tissutali attraverso apporto di calore.

Note

fr:Thermolyse